Русиново — название населённых пунктов:

Македония 
 Русиново — село в общине Берово Республики Македония.

Польша 

Русиново — деревня в  Западно-Поморское воеводство, Валецкий повят, гмина Валч.
Русиново — деревня в  Западно-Поморское воеводство, Валецкий повят, гмина Тучно.
Русиново — деревня в  Западно-Поморское воеводство, Славенский повят, гмина Постомино.
Русиново — деревня в  Западно-Поморское воеводство, Свидвинский повят, гмина Свидвин.
Русиново — деревня в  Куявско-Поморское воеводство, Иновроцлавский повят, гмина Крушвица.
Русиново — деревня в  Куявско-Поморское воеводство, Рыпинский повят, гмина Рыпин.
Русиново — деревня в  Поморское воеводство, Квидзынский повят.

Россия 
 Русиново — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Русиново — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Русиново — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Русиново — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Русиново — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Русиново — село в Первомайском районе Нижегородской области.
 Русиново — деревня в Большереченском районе Омской области.
 Русиново — деревня в Чердынском районе Пермского края.
 Русиново — посёлок в Чердынском районе Пермского края.
 Русиново — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Русиново — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Русиново — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Русиново — деревня в Некоузском районе Ярославской области.